Heiligenstadt peut désigner :
 Heilbad Heiligenstadt, ville de Thuringe, Allemagne
 Heiligenstadt in Oberfranken, ville en Bavière, Allemagne
 Heiligenstadt, un quartier de Vienne en Autriche

Voir aussi 
 Testament de Heiligenstadt de Ludwig van Beethoven